Il doppio del torneo di tennis Tokyo Tennis Classic 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Raymond Moore e Onny Parun che hanno battuto in finale Juan Gisbert Sr. e Roger Taylor 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Ove Nils Bengtson /  Björn Borg (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (quarti di finale)

 Adriano Panatta /  Ion Țiriac (quarti di finale)
 Tom Edlefsen /  Tom Leonard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Tennis Classic 1974